Morvilliers (Aube)
 Morvilliers (Eure-et-Loir)